Стародевичье — название населённых пунктов в России:
 Стародевичье — местечко в Кирилловском районе Вологодской области.
 Стародевичье — село в Ельниковском районе Республики Мордовия.